

Achternaam 
 Alexander Straub
 Brunó (Ferenc) Straub
 Hausi Straub
 Jean-Marie Straub
 Johann Baptist Straub, beeldhouwer
 Josef Straub, beeldhouwer
 Jürgen Straub
 Laurens Straub, een Nederlandse filmschrijver en producent
 Peter (Francis) Straub, een Amerikaanse schrijver
 Philipp Jakob Straub, beeldhouwer
 Pieter "Piet" Adrianus Johannes, een Nederlands politicus
 Ramona Straub, Duits schansspringster
 Wolfgang Straub

Anders 
 6147 Straub, een planetoïde